Сосненка, Кудра — реки в России, протекают по Валдайскому району Новгородской области. Кудра впадает в озеро Соснинское (высота 191,6 м), из которого вытекает Сосненка. Устье Сосненки находится в 142 км по левому берегу реки Полометь на высоте 180,9 м. Суммарная длина рек составляет 23 км.

Один из истоков Кудры расположен на территории Демянского района, остальные истоки и большая часть русла находятся в Валдайском районе.

Недалеко от места впадения Кудры в озеро Соснинское справа в Кудру впадает Семижевский. У Сосненки есть правый приток Осихин.

Населённых пунктов нет ни на берегу Кудры, ни на берегу Сосенки. Только на берегу озера Соснинского стоит деревня Соснино Семёновщинского сельского поселения.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России реки относятся к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ловать и Пола, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040200312102000022257.

Примечания 

Притоки Поломети
Реки Валдайского района
Реки Демянского района